Хела:
 Хела (бронепалубный крейсер) — один из  первых немецких бронепалубных крейсеров малого водоизмещения.
 HeLa — линия «бессмертных» клеток, используемая в научных исследованиях.
 Хела (провинция) — провинция Папуа — Новой Гвинеи.
 Хела (Marvel Comics) — персонаж Marvel Comics, асгардская богиня смерти, основанная на образе германо-скандинавской богини Хель.
 (699) Хела — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.